Popper Péter (1933–2010) pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár
 Popper Péter (1965) zenész, dalszerző, billentyűs, énekes